Bacht, ville d'Ouzbékistan
 Bacht, cratère martien (voir Liste des cratères de Mars).